Statler – personaggio del Muppet Show
 Statler Hotels – linea alberghiera statunitense
 Statler Hills – colline antartiche nella Terra della principessa Elizabeth
 The Statler Brothers – gruppo musicale country statunitense
 Ellsworth Milton Statler – imprenditore statunitense